Мейвуд () — название нескольких населённых пунктов в США:
 Мейвуд — город в штате Иллинойс.
  — город в штате Калифорния.
 Мейвуд — тауншип в округе Бентон, штат Миннесота.

Фамилия 
 Мейвуд, Огаста (1825—1876) — американская балерина.

См. также 
 Maywood